Льєж (, , , ) — багатозначний термін.

Історія 
Льєж — місто.
 Льєзьке єпископство — у 980–1789 роках князівствто-єпископство у складі Священної Римської імперії.
 Льєзька револцюія — у 1789—1791 роках.
 Льєзька республіка — у 1791 році.
 Операція «Льєж» — німецька наступальна операція 1944 року.
 Штурм Льєжа — німецька наступальна операція 1914 року.

Топоніми

Льєж — місто
 Льєж (провінція)
 Льєж (аеропорт) 
 Льєзький університет

Ле-Льєж — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари.
 Льєж (станція метро) ;— станція метро Паризького метрополітену.

Інше 
 Льєж (острів) — острів біля західного узбережжя Антарктичного півострова.

Спорт 
 Льєж (футбольний клуб)
 КП Льєж (хокейний клуб) 

 Льєж-Бастонь-Льєж — найстаріша шосейна велогонка.